Butcher kan som auktorsförkortning betyda:

 Buntika Areekul Butcher
 Roger William Butcher

Robotskapade auktorsförkortningar